DN, akronymet henviser til forskellige artikler:

 Danmarks Naturfredningsforening – forening for natur- og miljøbeskyttelse.
 Dagens Nyheter – svensk avis.
 Dagens Næringsliv – norsk avis.
 Deres Nåder – et prædikat, der bruges i tiltale om visse højadelige personer.
 Dish Network – amerikansk satellit-net.